IND est un code qui peut signifier :
 Inde,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 code 0x84 du jeu de caractères ISO/CEI 8859-1 et ISO/CEI 8859-15.

ind est un code qui peut signifier :
 indonésien, une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues.
 
IND est un sigle qui peut signifier :
 Independent Subway System, un réseau de métro de la ville de New York ;
 interface neuronale directe, une interface de communication directe entre un cerveau et un dispositif externe (ordinateur, outil électronique) ;
 Institution Notre-Dame, un collège lycée de Valence.

Ind est une abréviation qui peut signifier :
 Indien, une constellation.

 Peter Ind, un musicien de jazz.